Межконтинентальный кубок 1970 () — 11-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись  26 августа и 9 сентября 1970 года. Двухматчевый турнир проходил между нидерландским клубом «Фейеноорд», победителем Кубка европейских чемпионов 1969/70, и аргентинским клубом «Эстудиантес», победителем Кубка Либертадорес 1970.

Первый матч проходил в Буэнос-Айресе  на стадионе «Ла Бомбонера» и закончился ничьей 2:2. Ответный матч проходил в Роттердаме на стадионе «де Куйп», и закончился победой хозяев 1:0.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1969/1970
 Кубок Либертадорес 1970

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах 

Межконтинентальный кубок 1970
Межконтинентальный кубок 1970
Спорт в Аргентине в 1970 году
Спорт в Нидерландах в 1970 году
1970 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
События 26 августа
События 9 сентября
Август 1970 года
Сентябрь 1970 года
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе